Ziabrauka – osiedle na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie homelskim, w sielsowiecie Prybytki
 Ziabrauka – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie homelskim, w sielsowiecie Ziabrauka
 Ziabrauka – stacja kolejowa w miejscowości Wajawoda, w rejonie homelskim, w obwodzie homelskim, na Białorusi